Натуральне число 47
 47 рік до нашої ери
 47 рік нашої ери